Rhophodon bairnsdalensis är en snäckart som först beskrevs av Madeleine Gabriel 1930.  Rhophodon bairnsdalensis ingår i släktet Rhophodon och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
bairnsdalensis